Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen puede referirse a:
Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen 1936, IV Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen 1940, V Juegos Olímpicos de Invierno (suspendidos por la II Guerra Mundial).